Die Seguros Bolívar Open Pereira 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. April 2010 in Pereira stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010, sowie der Turnierserie Seguros Bolívar Open, die in verschiedenen kolumbianischen Städten in unterschiedlichen Kategorien ausgetragen wurde. Gespielt wurde im Freien auf Sand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 50.000 US-Dollar und somit 15.000 Dollar mehr als bei der ersten Austragung ein Jahr zuvor.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der topgesetzte Lokalmatador Santiago Giraldo, der im Finale gegen den an Position zwei gesetzten Italiener Paolo Lorenzi in zwei Sätzen gewann. Es war Giraldos siebter Einzeltitel auf Challenger-Ebene und der erste dieser Saison. Der im Vorjahr siegreiche Kolumbianer Alejandro Falla trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Auch die Doppelkonkurrenz gewann die topgesetzte Paarung, die aus dem Deutschen Dominik Meffert und dem Österreicher Philipp Oswald bestand. Sie bezwangen im Finale die ungesetzten Deutschen Gero Kretschmer und Alexander Satschko nach zwei umkämpften Sätzen im Match-Tie-Break. Es war Mefferts vierter Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie und der zweite in der Saison 2010. Für Oswald war es der sechste Challenger-Doppeltitel seiner Karriere und ebenfalls sein zweiter Saisonerfolg. Es war der erste gemeinsame Sieg der beiden. Die Titelverteidiger Víctor Estrella und João Souza traten nicht mehr gemeinsam an. Während Estrella überhaupt nicht am Turnier teilnahm, scheiterte Souza mit seinem diesjährigen Partner Leonardo Tavares an Position zwei gesetzt in der ersten Runde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 33 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 33 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Pereira (Kolumbien)